Muziek
 Loaded (The Velvet Underground) - album van The Velvet Underground
 Loaded (Brotha Lynch Hung) - album van Brotha Lynch Hung
 Loaded (Busy Signal) - album van Busy Signal
 Loaded (Primal Scream) - single van Primal Scream
 Loaded (Deacon Blue) - single van Deacon Blue
 Loaded (Ricky Martin) - single van Ricky Martin
 Loaded Records - platenlabel
 Loaded (band) - Amerikaanse band

Overig
 Loaded (roman) - roman van Christos Tsiolkas
 Loaded (tijdschrift) - Brits mannen-tijdschrift
 Loaded (computerspel) - PlayStation-spel uit 1995
 Loaded (Fuse TV) - muziekvideoprogramma op Fuse TV
 Loaded (1994) - film uit 1994 van Anna Campion
 Loaded (1996) - korte film uit 1996 van Kieran-Darcy-Smith
 Loaded (2008) - film uit 2008 van Alan Pao
 Loaded (2015) - film uit 2015 van Chris Zonnas
 Loaded (televisieserie) - Britse televisieserie